Protapioceridae — семейство вымерших насекомых из отряда двукрылых, подотряда короткоусых.

Описание 
Среднего размера опушенные мухи, длина тела 1—3 см. Тело сильно. Голова округлая. У самцов глаза занимают почти всю голову. Усики короткие. Крылья длинные и узкие. Жилки хорошо развиты только у основания. Задние бёдра утолщены в форме булавы. Брюшко цилиндрическое, на вершине вздутое.

Географическое распространение 
Ископаемые останки видов семейства были найдены в нижнемеловых отложениях в Китае (около 121—128 млн лет). Наиболее близкими семействами являются Apioceridae и Mydidae.

Систематика

Примечания 

†
†